Aqua est un mot latin signifiant « eau ». Il est très souvent utilisé pour indiquer la présence d'eau dans certaines préparations, notamment homéopathiques.

Musique 
 Aqua est un groupe scandinave de musique Eurodance/pop.
 Aqua est un album d'Angra sorti en 2010.
 Aqua est un album d'Asia sorti en 1992.
 Aqua est un album d'Edgar Froese sorti en 1974.

Littérature et bande dessinée 
 Aqua est un manga de Kozue Amano.
 Aqua est un personnage de la saga Kingdom Hearts.
 Aqua TM est un roman de Jean-Marc Ligny.
 Aqua-sama est un personnage du manga konosuba. C'est une déesse qui s'occupe de diriger les jeunes gens vers une autre vie que ce soit le paradis, la réincarnation ou bien un autre monde. Elle contrôle bien évidemment l'eau puisque que c'est Aqua la déesse de l'eau.

Autres 
 Aqua est une marque d'eau minérale indonésienne appartenant à Danone.
 Aqua est en informatique, le nom de l'interface graphique de Mac OS X.
 Aqua est un satellite d'exploration du cycle de l'eau lancé par la NASA.
 Aqua est un gratte-ciel situé à Chicago aux États-Unis.
 Aqua est une couleur synonyme de cyan.
 Aqua Parc ou Aquaparc, parc aquatique en Suisse.